Pierre Daumesnil – generale francese
Daumesnil – stazione della metropolitana di Parigi